Карльс — фамилия. Известные носители:
 Карльс, Карл (1880—1958) — немецкий шахматист.
 Карльс, Рольф (1885—1945) — немецкий военно-морской деятель, генерал-адмирал.